Състезанията по лека атлетика на XXX летни олимпийски игри в Лондон се провеждат от 3 до 12 август 2012 г. на олимпийския стадион в Лондон. Изключение правят маратоните и спортните бягания, които завършват на улица The Mall, близо до Бъкингамския дворец. 

Провеждат се 47 състезания – 24 на писта, 16 на поле, две комбинирани и пет на шосе. 

Участват 2000 състезатели. Всяка държава има право на трима атлети за индивидуалните състезания и на един отбор във всяка щафета (максимум шестима атлети, от които четирима бягат). 

Маратоните се провежда по улиците на Лондон, а и състезанията по спортно ходене – на обиколки по двукилометрова отсечка от The Mall, през „Парка на Сейнт Джеймс“, покрай Бъкингамския дворец и „Грийн парк“. 

Повечето състезания на писта започват със серии, като най-бързите атлети или отбори се класират за полуфиналите. Победителите от полуфиналите участват във финала. Състезанията на поле започват с квалификация, като най-добре класиралите се атлети участват във финала. Комбинираните състезания (седмобой и десетобой) печелят точки във всяка от дисциплините. Точките зависят от представянето им, а не от класирането им спрямо другите атлети. 

Атлетите могат да бъдат наказвани за фалстартове на пистата, изпусната палка или неправилно предаване на щафетата, престъпване на линията при скоковете и хвърлянията или непозволена техника при спортното ходене. 

Най-наблюдаваната дисциплина е спринтът на 100 метра на мъжете. Изгледана е на живо от 200 млн. души в света.

Медалисти

Медалисти мъже 

 * Означава, че атлетът е участвал в сериите.
 ** Медалът на Тайсън Гей му е отнет поради положителна допинг проба.

Медалисти жени

Класиране по медали

Външни препратки 
 Портал на леката атлетика от официалния сайт на Олимпиадата, където са посочени официалните резултати

Източници